DRV steht als Abkürzung für:

 Demokratische Republik Vietnam, siehe Nordvietnam
 Deutsche Rechtspflegervereinigung
 Deutsche Reiterliche Vereinigung
 Deutsche Rentenversicherung
 Deutsche Richtervereinigung für Pferdeleistungsprüfungen
 Deutscher Radfahrer-Verband, siehe Bund Deutscher Radfahrer
 Deutscher Raiffeisenverband e.V., Dachverband der agrar- und ernährungswirtschaftlichen Raiffeisen-Genossenschaften in Deutschland, bei denen die meisten Landwirte, Gärtner und Winzer Mitglieder sind
 Deutscher Rat für Vogelschutz
 Deutscher Reiseverband (ehem. Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalter Verband)
 Deutscher Restauratoren Verband e.V., 2001 aufgegangen im Verband der Restauratoren, siehe dort: Abschnitt „Geschichte“
 Deutscher Rettungshundeverein
 Deutscher Ringer-Verband, ehemaliger Dachverband  der DDR im Ringen
 Deutscher Rockmusikerverband
 Deutscher Romanistenverband, Fachverband für die Lehr- und Forschungsaufgaben der deutschsprachigen Romanistik
 Deutscher Ruderverband, Dachverband der Landesverbände und einzelnen Vereine im deutschen Rudern
 Deutscher Rugby-Verband, Dachverband der einzelnen Landesverbände im deutschen Rugby
 Dietary Reference Values, die von der EBL empfohlenen Nährstoffaufnahme-Referenzwerte
 Driver (Treiber-Bibliothek zur Ansteuerung externer Hardware)

DRV